Das Dameneinzel der US Open 1987 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Steffi Graf und Martina Navrátilová, die sich in zwei Sätzen durchsetzen konnte.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1987